Ро́ма Бан (; полное имя Ро́ма Хеле́на А́нна Бан, ; 30 октября 1896, Берлин — 11 января 1976, Бонн) — немецкая актриса.

Биография 
Рома Бан (урождённая Рома Хелена Анна Бан) родилась 30 октября 1896 года в Берлине в семье адвоката Пауля Бана.

В шестнадцатилетнем возрасте начала брать уроки в театральной школе Макса Рейнхардта при Немецком театре в Берлине и получила свой первый ангажемент во Франкфурте-на-Майне. Позже работала в Гамбурге — пока Рейнхардт не вернул её в 1926 году на берлинскую сцену.

В 1928 году Рома Бан заменила Каролу Неер в роли Полли в спектакле Эриха Энгеля «Трёхгрошовая опера» по пьесе Бертольда Брехта с музыкой Курта Вайля в Театре на Шиффбауэрдамм. Этот спектакль был первым большим успехом Бертольда Брехта, и он стал настоящим прорывом для Ромы Бан. После этого она, в частности, сыграла Дездемону в «Отелло» с Паулем Вегенером в главной роли, вместе с  в  Жана Жироду и особенно успешно Клитемнестру в «Мухах» Жана-Поля Сартра. Следующими ролями были Офелия в «Гамлете» и Лулу в .

Рома Бан сыграла несколько главных ролей в немых фильмах, в том числе в экспрессионистском  в 1920 году. В звуковых фильмах она играла второстепенные роли и чаще эпизодические. После Второй мировой войны Бан также занималась синхронным озвучанием иностранных фильмов. В частности, она озвучила в фильме «К востоку от рая» Джо Ван Флит, получившую за свою роль премию «Оскар», Джудит Андерсон в роли Большой мамы в «Кошке на раскалённой крыше» и Глэдис Купер в фильме «Моя прекрасная леди».

В 1961 году Рома Бан покинула Берлин и после этого выступала только как приглашённая актриса. Умерла 11 января 1976 года в Бонне.

Частная жизнь 

Рома Бан была замужем за режиссёром  (1886—1948), во втором браке (с 1950 года) — за архитектором Хуго Херингом (1882—1958). Бан — невестка бургомистра Брауншвейга  (1892—1968), женатого с 1925 года на её сестре Лили.

В доме у Ромы Бан долгое время хранилась картина Казимира Малевича «Голова крестьянина» — единственный известный эскиз к несохранившейся монументальной картине Малевича «Крестьянские похороны». Обе работы в числе 70 картин были привезены Казимиром Малевичем в Германию в 1927 году, участвовали в его персональной берлинской выставке и были затем оставлены художником в Берлине на хранение будущему мужу Ромы Бан Хуго Херингу.

Премии и награды 

 Рома Бан — первая носительница  и единственная, кому кольцо вручила сама . Последующий выбор немецких актрис для присуждения кольца делала Берлинская академия искусств.
 Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы немого кино Германии
Киноактрисы Германии
Актрисы театра Германии
Носительницы кольца Хермине Кёрнер